Појам Изабела од Кастиље може да се односи на:

 Изабела I од Кастиље, краљица Кастиље и Леона
 Изабела од Кастиље, војвоткиња од Јорка
 Изабела од Кастиље, краљица Арагона